UEFA Women's Champions League 2016-17 var den 16. udgave af European women's club fodboldmesterskab, som organiseres af UEFA, og den 8. udgave siden den fik et nyt brand som UEFA Women's Champions League.

Finalen blev holdt i Cardiff City Stadium i Cardiff, Wales den 1. juni 2017, to dage før finalen i mændenes turnering som blev spillet på Millennium Stadium.

Lyon var forsvarende mestre. De forsvarede titlen ved at vinde over Paris Saint-Germain i finalen, som endte uafgjort 0-0 og blev afgjort med straffesparkskonkurrence, som Lyon vandt 7-6. Lyon har derved vundet titlen fire gange ligesom rekordindehaveren, Frankfurt. De to deler rekorden.

Ranking af fodboldforbund 
Skotland fik for første gang to hold med i UEFA Women's Champions League.

Noter
  – Ekstra plads til forsvarende mestre
  – Deltog ikke
  – Ingen ranking (forbundet deltog ikke i de fem sæsoner, som blev brugt til udregningen af koefficienter)

Hold

Kvalifikationsrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Slutspil

Overblik

Sekstendedelsfinaler 
Lodtrækningen til sekstendedelsfinalerne blev foretaget den 1. september 2016, 13:30 CEST, i UEFA hovedkvarteret i Nyon, Schweiz.

Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen for ottendedelsfinalerne blev afholdt den 17. oktober 2016. De første kampe blev spillet den 9. og 10. november, og returkampene blev spillet den 16. og 17. november 2016.

Kvartfinaler 
Lodtrækningen for ottendedelsfinalerne blev afholdt den 17. oktober 2016. De første kampe blev spillet den 9. og 10. november, og returkampene blev spillet den 16. og 17. november 2016.

Semifinaler

Finalen 
Finalen blev spillet den 1. juni 2017 på Cardiff City Stadium i Cardiff, Wales. "Hjemme" holdet (af administrative årsager) blev bestemt ved ekstra lodtrækning efter lodtrækningerne til kvartfinaler og semifinaler.

Topscorere

Top assists

Sæsonens trup 
UEFAs tekniske studiegruppe valgte følgende 18 spillere som turneringerne trup:

Referencer